Ломовка — река в России, протекает в Лунинском районе Пензенской области. Правый приток реки Пелетьма.

География 
Река Ломовка берёт начало в селе Сытинка. Течёт в восточном направлении. Устье реки находится в 6,5 км по правому берегу реки Пелетьма. Длина реки составляет 47 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010500312110000036388.

Примечания 

Бассейн Суры (приток Волги)
Реки Лунинского района